Fall River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fall River Township (Illinois)
 Fall River Township (Greenwood County, Kansas)
 Fall River Township (Wilson County, Kansas)